Ansvar kan syfta på:

 Moraliskt ansvar – ett moralfilosofiskt begrepp
 Kollektivt ansvar – teorin att ett flertal individer kan vara ansvariga i egenskap av grupp
 Solidariskt ansvar – ett begrepp i civilrätt
 Strikt ansvar – ett begrepp i skadeståndsrätt

Företag
 Försäkringsbolaget Ansvar – tidigare en grupp av försäkringsbolag för helnyktra
 Salus Ansvar – ett företag som tillhandahåller försäkrings- och banktjänster

Se även
 Utan personlig ansvarighet – en äldre juridisk term som använts av bland annat ekonomiska föreningar
 Ansvarsfrihet – ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer (organisationer)
 Globalt Ansvar – ett initiativ tillsatt av Sveriges regering